Биркиани () — селение в Ахметском муниципалитете, Кахетия, Грузия.

Расположено на берегу реки Алазани в Панкисском ущелье. Севернее расположен заповедник Бацара, а южнее — село Джоколо.

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Чеченское общество сегодня» 

Населённые пункты Ахметского муниципалитета